Silmariën es un personaje ficticio que aparece en El Silmarillion del legendarium del escritor J. R. R. Tolkien. Es una dúnadan, hija mayor de Tar-Elendil, el cuarto rey de Númenor.

Historia 

No se sabe mucho de ella, solo se conoce que era la primogénita de Tar-Amandil. Sin embargo, no se le concedió el cetro de Númenor por ser una mujer y en ese tiempo las leyes del reino daban mayor prioridad a los hijos varones (antes de ser modificadas por Tar-Aldarion, el sexto rey por tener una única hija) por lo tanto el cetro y el reino se le otorgaron a su hermano menor, Tar-Meneldur.

Sin embargo, como compensación su padre le otorgó a ella un nuevo título como Señora de Andúnië y después de ella le sucedería su hijo Valandil, ya siendo reconocido como el primer Señor de Andúnië.

Todos los Señores de Andúnië hasta Amandil fueron descendientes de Silmariën y por mediación de ella el linaje de Elros Tar-Minyatur pudo preservarse después de la caída de Númenor, ya que Elendil, hijo de Amandil, logró escapar del hundimiento y junto con sus hijos Isildur y Anárion establecieron los reinos númenóreanos en el exilio, del norte (Arnor) y del sur (Gondor).

Árbol genealógico

Referencias 

Dúnedain
Personajes de El Silmarillion
J. R. R. Tolkien

no:Númenoreanske herskere#Regjerende dronninger av Númenor
pl:Królowie Númenoru#Tar-Vanimeldë